Randt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Randt (1899–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Erich Randt (1887–1948), deutscher Archivar und Historiker
 Leif Randt (* 1983), deutscher Autor
 Peter Randt (* 1941), deutscher Handballspieler
 Ursula Randt (1929–2007), deutsche Sprachheilpädagogin und Autorin

Siehe auch:
 Du Randt
 Rand
 Rant